Süchbaatar (mongolisch Сүхбаатар) steht für:

 Damdiny Süchbaatar (1893–1923), mongolischer Revolutionär und Nationalheld

geographische Objekte:
 Süchbaatar (Stadt), Stadt im Selenge-Aimag, Mongolei
 Süchbaatar (Distrikt), Distrikt in Ulaanbaatar, Mongolei
 Süchbaatar-Aimag, Provinz in der Mongolei
 Süchbaatar-Platz, Platz in Ulaanbaatar
 Süchbaatar-Mausoleum, Grabmonument in Ulaanbaatar